BiH:
 Hadrovci (Kiseljak, BiH), naseljeno mjesto u općini Kiseljak
 Hadrovci (Kotor Varoš, BiH), naseljeno mjesto u općini Kotor Varoš
 Hadrovci (Sanski Most, BiH), naseljeno mjesto u općini Sanski Most
 Hadrovci (Oštra Luka, BiH), naseljeno mjesto u općini Oštra Luka